Tour of Mevlana 2021 var den 17. udgave af det tyrkiske etapeløb Tour of Mevlana. Cykelløbets fire etaper havde en samlet distance på 520,4 km, og blev kørt omkring Konya fra 1. til 4. april 2021. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Ukraineren Anatolij Budjak fra Spor Toto Cycling Team vandt løbet med to sekunder til nærmeste forfølger.

Etaperne

Samlede stilling

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021